Хоккейный турнир зимних Олимпийских игр 1948 проходил в Санкт-Морице (Швейцария). Он стал по совместительству 15-м чемпионатом мира по хоккею с шайбой 1948 года и 26-м чемпионатом Европы по хоккею с шайбой 1948 года, а также шестым хоккейным турниром на Олимпийских играх. На Игры не были приглашены спортсмены из стран-лидеров гитлеровской коалиции — Германии и Японии. Канадцы были представлены командой военно-воздушных сил «РКАФ Флайерс» из Оттавы, целиком состоящей из военнослужащих.

В 1948 году число участников одного матча увеличилось до 15 хоккеистов, а заявки команд на турнир — до 17 игроков. На турнире играло 9 команд, турнир проходил по системе «каждый с каждым».

Чемпионом Игр стала команда Канады, обойдя команду Чехословакии благодаря лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Команды набрали одинаковое количество очков и сыграли вничью 0:0. Чехословакия стала чемпионом Европы, завоевав серебряные медали, а бронза досталась сборной Швейцарии. Сборная США заняла 4-е место, но была дисквалифицирована по решению МОК за заявление профессиональных игроков, что запрещалось правилами Игр. Впрочем, результаты матчей с ней оставлены в силе. Лучшим нападающим Олимпиады был признан капитан чехословацкой сборной Владимир Забродски, забросивший 28 шайб.

Представители СССР в Олимпиаде не участвовали, но прислали в Швейцарию своих наблюдателей.

Арены

Олимпийский турнир

Игры

Итоговая таблица

Олимпийский пьедестал

Составы команд-призёров

Пьедестал ЧМ-1948

Пьедестал чемпионата Европы

Чемпион

Ссылки 
 «Если они любители, то я – Колумб». Междоусобица в США едва не убила олимпийский хоккей

Олимпиада
Олимпиада
Хоккей с шайбой на зимних Олимпийских играх 1948
Чемпионаты мира в 1948 году